Чигнавапан има више значења:

 Чигнавапан (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чигнавапан (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Чигнавапан, Ранчо Онорио (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Чигнавапан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чигнавапан, Бањос Термалес (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику